Антоневич () — польське прізвище.

Відомі носії 
 Влодзімеж Антоневич (1893—1973) — польський археолог,
 Антоневич Микола (1840—1919) — український історик, громадський діяч, політик москвофільського напрямку.
 Антоневич Михайло Мойсейович (1912—2003) — радянський футболіст, захисник.
 Антоневич Ярко — український бандурист.

Див. також 
 Антоневич-Болоз — подвійне прізвище польсько-вірменського походження.
 Міхал Войсим-Антоневич (1897—1989) — польський військовик та спортсмен, призер літніх Олімпійських ігор 1928 року.